A Kolibri-díj a Kukori és Kotkoda című rajzfilmsorozat második évadjának negyedik része.

Cselekmény

Alkotók 
 Írta: Bálint Ágnes
 Tervezte és rendezte: Mata János
 Zenéjét szerezte: Lovas Ferenc
 Operatőr: Klausz András, Körmöci Judit
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Vágóasszisztens: Gyöpös Kati
 Háttér: Rádóczy Gy. Gábor
 Mozdulattervező: Hernádi Edit
 Rajzolta: Kiss Iván
 Színes technika: Dobrányi Géza
 Gyártásvezető: Szigeti Ágnes
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Kunz Román
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Kukori: Márkus László
 Kotkoda: Psota Irén
 Hápogi:  Horváth Gyula
 Kopasznyakú: Szuhay Balázs
 Szöcske Kóti Kati
 Pulyka: Dömsödi János
 Pulykáné: Simor Erzsi
 Hangosbemondó: Horváth Pál
 TV műsorvezető: Kern András
 Török kakas (török akcentussal): Rátonyi Róbert
 TV-bemondónő: Tamási Eszter

Források 

Kukori és Kotkoda (2. évad)